L.A.P.D. (zespół muzyczny)
 Los Angeles Police Department